Miejscowości w Polsce
 Kowalewo-Parcele – wieś w woj. wielkopolskim w pow. słupeckim, w gminie Słupca
 Kowalewo-Parcele – nazwa niestandaryzowana, część wsi Kowalewo w woj. mazowieckim w pow. mławskim, w gminie Wiśniewo